Leptomithrax är ett släkte av kräftdjur. Leptomithrax ingår i familjen maskeringskrabbor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Maskeringskrabbor
Leptomithrax